

Patronyme 

 Juan de Solórzano y Pereyra (1575 ― 1655), juriste espagnol ;
 Alonso del Castillo Solorzano (1584-v.1648), un écrivain espagnol ;
 José de Grimaldo y Gutiérrez de Solórzano ((1664-1733), noble est homme d'État espagnol ;
 Carlos José Solórzano Gutiérrez (1860-1936), un homme politique nicaraguayen ;
 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1934-), homme politique mexicain ;
 Leopoldo José Brenes Solórzano (1949-), un évêque nicaraguayen ;
 Luis Solórzano (1959-), ancien arbitre vénézuélien de football ;
 Nelson Solórzano (1959-), joueur et entraîneur vénézuélien de basket-ball ;
 Lissette Solórzano (1969-), photographe cubaine ;
 David Solórzano Sánchez (1980-), footballeur international nicaraguayen ;
 Delsa Solórzano Bernal,  femme politique vénézuélienne

Toponyme 

 , ville mexicaine de l'État de Puebla ;
 Solórzano est une commune espagnole située dans la , en communauté autonome monoprovinciale de Cantabrie.
Patronyme hispanique